

Toponyme 

 Elben, une municipalité allemande.

Prénom 
Elben est un prénom porté notamment par :
  (1873-1950), un avocat et politicien américain.

Voir aussi 
 Von den Elben, le septième album du groupe allemand Faun, sorti en 2013